Deutsche Motoren Gesellschaft, een Duits historisch merk van motorfietsen
 Deurne Media Groep, een lokaal radiostation
 Drechtsteden/Molenlanden/Gorinchem, een concessie in het Nederlands openbaar vervoer